Minitti ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Minitti, argentinischer Regisseur und Drehbuchautor

Minitti bezeichnet außerdem:

 (4202) Minitti, ein Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:

 Minniti